
Termin -{ETB}- ima više značenja.

 Endotelinski receptor tip B, GPCR
 Kraj transmisionog bloka (), kontrolni kod u računarstvu.